Михне́вич (, ) — белорусская фамилия; образована от имени Михно ← Михаил.

Известные носители 
 Михневич, Александр Петрович (1853—1912) — русский военный педагог и писатель, генерал-лейтенант.
 Михневич, Александр Юрьевич (род. 1953) — белорусский дипломат.
 Михневич, Андрей Анатольевич (род. 1976) — белорусский легкоатлет (толкание ядра).
 Михневич, Арнольд Ефимович (1936—2020) — советский и белорусский языковед.
 Михневич, Богдан Константинович (1951—2000) — советский и украинский звукорежиссёр, звукооператор.
 Михневич, Вацлав (1866—1947) — польский и литовский архитектор и инженер.
 Михневич, Владимир Осипович (псевдоним — Коломенский Кандид; 1841—1899) — русский писатель, журналист, историк быта, краевед и публицист.
 Михневич, Иосиф Григорьевич (1809–1885) — русский религиозный мыслитель, историк философии.
 Михневич, Наталья Валерьевна (урожд. Хоронеко; род. 1982) — белорусская толкательница ядра.
 Михневич, Николай Петрович (1849—1927) — русский генерал, военный писатель. Один из крупнейших русских военных теоретиков.
 Михневич, Пётр Герасимович (1901 — 1993) — советский украинский актёр.
 
 Михневич, Чеслав (род. 1970) — польский футболист и тренер.
 Михневич, Чеслав Эдуардович (1906—1979) — советский и латвийский театральный актёр.

См. также 
 Михневичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Примечания